Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Лізу Раймонд з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Хінгіс (переможниця)
  Яна Новотна (2-ге коло)
  Іва Майолі (2-ге коло)
  Ліндсі Девенпорт (2-ге коло)
  Аманда Кетцер (півфінал)
  Анке Губер (1-ше коло)
 n/a
  Іріна Спирля (півфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Porsche Tennis Grand Prix 1997 Draw

1997
Тур WTA 1997